Het FIM Wereldkampioenschap trial 2012 werd tussen 28 april en 29 september gereden, waarbij de rijders in 13 wedstrijden verdeeld over 7 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de zesde wereldtitel op rij voor de Spaanse Montesarijder Toni Bou, die zijn landgenoten Adam Raga en Jeroni Fajardo achter zich liet. Bou slaagde er in 11 van de 13 wedstrijden te winnen, en bij 1 wedstrijd eindigde hij op de tweede plaats. Raga op zijn beurt won 1 wedstrijd, behaalde 3 keer een tweede plaats en 3 keer een derde.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2012